Jimmy Morales peut faire référence à :

 , avocat américain et personnalité politique de Floride ;
 Jimmy Morales (1969-), acteur et homme d'État guatémaltèque, président du Guatemala de 2016 à 2020.

Source de la traduction